Il doppio del torneo di tennis Stella Artois Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Alex O'Brien hanno vinto in finale 6–3, 7–6 (7–3) contro Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2ºturno.

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Wayne Black /  Sandon Stolle (secondo turno)
 Martin Damm /  Cyril Suk (secondo turno)

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (campioni) 
 Jim Grabb /  Donald Johnson (primo turno) 
 Wayne Arthurs /  Andrew Kratzmann (semifinali) 
 Evgenij Kafel'nikov /  Maks Mirny (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1999
ATP Tour 1999